Ganesa rugulosa är en snäckart som beskrevs av Georg Ossian Sars 1878. Ganesa rugulosa ingår i släktet Ganesa och familjen Skeneidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
rugulosa